Битва при Икике () — военно-морское сражение, состоявшееся 21 мая 1879 года в ходе Второй тихоокеанской войны между флотами Перу и Чили: перуанским броненосцем «Huáscar» под командованием Мигеля Грау Семинарио и чилийским деревянным корветом «Esmeralda» под командованием Артуро Прата Чакона, который погиб в бою. Результатом сражения стало потопление чилийского корвета и снятие блокады с перуанского порта Икике.

В то время как в чилийской историографии это сражение рассматривается как отдельная морская битва при Икике (), в историографии Перу оно носит название «битва при Икике» и считается частью сражения при Пунта-Греса, включающего также бой между чилийской шхуной «Covadonga» и перуанским броненосцем «Independencia», в ходе которого перуанский корабль сел на рифы.

Литература 

 Mellafe, Rafael; Pelayo, Mauricio (2004). La Guerra del Pacífico en imágenes, relatos, testimonios. Centro de Estudios Bicentenario.
 Farcau, Bruce W. (September 30, 2000). The Ten Cents War: Chile, Peru, and Bolivia in the War of the Pacific, 1879-1884, 
 Sondhaus, Lawrence (May 4, 2004). Navies in Modern World History, 

Сражения Чили
Морские сражения Перу
Сражения 1879 года
События 21 мая
Май 1879 года
Сражения по алфавиту
Сражения на Тихом океане
Морские сражения XIX века